Distretto di Paucartambo – distretto del Perù nella regione di Cusco
Distretto di Paucartambo – distretto del Perù nella regione di Pasco